Peter Sager ist der Name folgender Personen:

* Peter Sager (Schiffbauer) (1809–1869), deutscher Schiffbauer und Unternehmer
 Peter Sager (Politiker) (1925–2006), Schweizer Politikwissenschaftler und Politiker (SVP, LPS)
 Peter Sager (Journalist) (* 1945), deutscher Journalist